Античная литература (от  — древний) — литература древних греков и римлян, которая развивалась в бассейне Средиземного моря (на Балканском и Апеннинском полуостровах и на прилегающих островах и побережьях). Её письменные памятники, созданные на диалектах греческого языка и латыни, относятся к I тысячелетию до н. э. и началу I тысячелетия н. э. Античная литература состоит из двух национальных литератур: древнегреческой и древнеримской. Исторически греческая литература предшествовала римской.

Общие сведения 
Одновременно с античной культурой в бассейне Средиземного моря развивались другие культурные ареалы. Античная культура стала основой всей западной цивилизации и искусства.

Параллельно с античной развивались другие древние культуры и, соответственно, литературы: древнекитайская, древнеиндийская, древнеиранская. Древнеегипетская литература переживала на тот момент период расцвета.

В античной литературе сформировались основные жанры европейской литературы в их архаических формах и основы науки о литературе. Эстетическая наука античности определила три основные литературные рода: эпос, лирику и драму (Аристотель), эта классификация сохраняет своё базовое значение поныне.

Эстетика античной литературы

Мифологичность 
Для античной литературы, как и для каждой литературы, берущей своё начало от родового общества, характерны специфические черты, резко отличающие её от современного искусства.

Древнейшие формы литературы связаны с мифом, магией, религиозным культом, ритуалом. Пережитки этой связи можно наблюдать в литературе античности вплоть до времён её упадка.

Публичность 
Античной литературе присущи публичные формы существования. Её наивысший расцвет приходится на докнижную эпоху. Поэтому название «литература» к ней применяется с определённым элементом исторической условности. Однако именно это обстоятельство обусловило традицию включать в литературную сферу также достижения театра. Лишь в конце античности появляется такой «книжный» жанр, как роман, предназначенный для персонального чтения. Тогда же закладываются первые традиции оформления книги (сначала в виде свитка, а затем тетради), включая иллюстрации.

Музыкальность 
Античная литература была тесно связана с музыкой, что в первоисточниках, безусловно, может быть объяснено через связь с магией и религиозным культом. Поэмы Гомера и другие эпические произведения пелись мелодичным речитативом в сопровождении музыкальных инструментов и простых ритмических движений. Постановки трагедий и комедий в афинских театрах оформляли как роскошные «оперные» спектакли. Лирические стихи пелись авторами, которые таким образом выступали одновременно ещё и как композиторы и певцы. К сожалению, от всей античной музыки до нас дошло несколько разобщённых фрагментов. Представление о поздней античной музыке может дать григорианский хорал (пение).

Стихотворная форма 
Определённой связью с магией можно объяснить чрезвычайную распространённость стихотворной формы, которая буквально царила во всей античной литературе. Эпос произвёл традиционный неторопливый размер гекзаметр, большим ритмическим разнообразием отличались лирические стихи; трагедии и комедии также писались стихами. Даже полководцы и законодатели в Греции могли обращаться к народу с речами в стихотворной форме. Рифмы античность не знала. В конце античности возникает «роман» как образец прозаического жанра.

Традиционность 
Традиционность античной литературы была следствием общей замедленности развития тогдашнего общества. Наиболее новаторской эпохой античной литературы, когда сложились все основные античные жанры, было время социально-экономического подъёма VI — V века до н. э. В другие века изменения не ощущались, или воспринимались как вырождение и упадок: эпоха становления полисного строя скучала по общинно-родовой (отсюда гомеровский эпос, созданный как развёрнутая идеализация «героических» времён), а эпоха крупных государств — по полисным временам (отсюда — идеализация героев раннего Рима в Тита Ливия, идеализация «борцов за свободу» Демосфена и Цицерона в период Империи).

Система литературы казалась неизменной, и поэты последующих поколений пытались идти путём предыдущих. У каждого жанра был основоположник, давший его совершенный образец: Гомер — для эпоса, Архилох — для ямба, Пиндар или Анакреонт — для соответствующих лирических жанров, Эсхил, Софокл и Еврипид — для трагедии т. д. Степень совершенства каждого нового произведения или писателя определялась степенью приближения к этим образцам.

Жанровость 
Из традиционности следует и строгая система жанров античной литературы, которой была проникнута и последующая европейская литература и литературоведение. Жанры были чёткими и устойчивыми. Античное литературное мышление было жанровым: когда поэт брался писать стих, то каким бы индивидуальным по содержанию он ни был, автор с самого начала знал, к какому жанру произведение будет принадлежать и к какому древнему образцу следует стремиться.

Жанры делились на более древние и более новые (эпос и трагедия — идиллия и сатира). Если жанр заметно менялся в своём историческом развитии, то выделялись его давние, средние и новые формы (так подразделялась на три этапа аттическая комедия). Жанры различались на более высокие и более низкие: высшими считались героический эпос и трагедия. Путь Вергилия от идиллии («Буколики») через дидактический эпос («Георгики») до героического эпоса («Энеида») явно осознавался поэтом и его современниками как путь от «низших» жанров к «высшим». Каждый жанр имел свою традиционную тематику и топику, обычно весьма неширокую.

Особенности стиля 
Система стилей в античной литературе полностью подчинялась системе жанров. Для низких жанров был характерен низкий стиль, близкий к разговорному, высоким — высокий стиль, который формировался искусственно. Средства формирования высокого стиля были разработаны риторикой: среди них различались отбор слов, сочетание слов и стилистические фигуры (метафоры, метонимии и т. п.). Например, учение об отборе слов рекомендовало избегать слов, которые не применялись в предыдущих образцах высоких жанров. Учение о сочетании слов рекомендовало переставлять слова и членить фразы для достижения ритмичного благозвучия.

Мировоззренческие особенности 
Античная литература сохраняла тесную связь с мировоззренческими особенностями родового, полисного, государственного строя и отражала их. Греческая и частично римская литература демонстрируют тесную связь с религией, философией, политикой, моралью, ораторским искусством, судопроизводством, без которых их существование в классическую эпоху теряло весь свой смысл. В пору своего классического расцвета они были далеки от развлекательности, лишь в конце античности стали частью досуга. Современная служба в христианской церкви унаследовала некоторые особенности древнегреческого театрального представления и религиозных мистерий — вполне серьёзный характер, присутствие всех членов общины и их символическое участие в действе, высокая тематика, музыкальное сопровождение и зрелищные эффекты, высоконравственная цель духовного очищения (катарсиса по Аристотелю) человека.

Идейное наполнение и ценности

Античный гуманизм 
Античная литература сформировала духовные ценности, которые стали базовыми для всей европейской культуры. Распространённые во времена самой античности, они полтора тысячелетия претерпевали гонения в Европе, но потом вернулись. К таким ценностям относятся, прежде всего, идеал активного, деятельного, влюблённого в жизнь, одержимого жаждой знания и творчества человека, готового самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Античность считала высшим смыслом жизни счастье на земле.

Возвышение земной красоты 
Греки разработали понятие об облагораживающей роли красоты, которую они понимали как отражение вечного, живого и совершенного Космоса. Согласно материальной природе Вселенной они и красоту понимали телесно и находили её в природе, в человеческом теле — внешности, пластических движениях, физических упражнениях, создавали её в искусстве слова и музыке, в скульптуре, в величественных архитектурных формах, декоративно-прикладном искусстве. Они открыли красоту морального человека, которого рассматривали как гармонию физического и духовного совершенства.

Философия 
Греки создали основные понятия европейской философии, в частности начала философии идеализма, а саму философию понимали как путь к персональному духовному и физическому совершенствованию. Римляне разработали идеал государства, приближенному к современному, основные постулаты права, которые сохраняют свою силу и поныне. Греки и римляне открыли и апробировали в политической жизни принципы демократии, республики, сформировали идеал свободного и самоотверженного гражданина.

После упадка античности установленная ею ценность земной жизни, человека и телесной красоты потеряла своё значение на многие века. В эпоху Возрождения они, в синтезе с христианской духовностью, стали основой новой европейской культуры.

С тех пор античная тема никогда не оставляла европейское искусство, приобретя, безусловно, новое понимание и значение.

Этапы античной литературы 

Античная литература пережила пять этапов.

Древнегреческая литература 
 
Корни античной литературы уходят в глубину мифологического развития. Античная мифология и литература полны драматических сюжетов о борьбе богов и героев со злом и несправедливостью. Античность так ценит красоту мысли, мудрости, поэтического вдохновения, а также красоту подвига, который сопряжён с гибелью героя. Античная литература пронизана преклонением и восхищением перед красотой вдохновения, которая обладала поистине колдовской силой. Древнегреческую литературу можно разделить на следующие основные периоды литературного развития античного мира: доклассический или архаический; классический и эллинистический. К эллинистическому периоду античной литературы относится и римская литература, а потому его часть и называют эллинистически-римским периодом.

Архаика 
Период архаики, или дописьменный период, увенчивается появлением «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (VIII — VII век до н. э.). Развитие литературы в это время сосредоточено на ионийском побережье Малой Азии.

Классика 
Начальный этап периода классики — ранняя классика характеризуется расцветом лирической поэзии (Феогнид, Архилох, Солон, Семонид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Алкман, Пиндар, Вакхилид), центром которой становятся острова ионийской Греции (VII — VI век до н. э.).

Высокая классика представлена жанрами трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид) и комедии (Аристофан), а также нелитературной прозой (историография — Геродот, Фукидид, Ксенофонт; философия — Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель; красноречие — Демосфен, Лисий, Исократ). Её центром становятся Афины, что связано с подъёмом города после славных побед в греко-персидских войнах. Классические произведения греческой литературы созданы на аттическом диалекте (V век до н. э.).

Поздняя классика представлена произведениями философии, историософии, театр же теряет своё значение после поражения Афин в Пелопоннесской войне
со Спартой (IV века до н. э.).

Эллинизм 
Начало этого культурно-исторического периода связано с деятельностью Александра Македонского. В греческой литературе происходит процесс кардинального обновления жанров, тематики и стилистики, в частности возникает жанр прозаического романа. Афины в это время теряют культурную гегемонию, возникают новые многочисленные центры эллинистической культуры, в том числе на территории Северной Африки (III век до н. э. — I век н. э.). Этот период отмечен школой александрийской лирики (Каллимах из Кирены, Феокрит, Аполлоний Родосский) и творчеством Менандра.

Древнеримская литература

Эпоха Рима 
В этот период на арену литературного развития выходит молодой Рим. В его литературе выделяют:
 этап республики, который завершается в годы гражданских войн (III—I век до н. э.), когда творили Плутарх, Лукиан и Лонг в Греции, Плавт, Теренций, Катулл и Цицерон в Риме;
 «Золотой век» или период императора Августа, обозначенный именами Вергилия, Горация, Овидия, Тибулла, Проперция (I век до н. э. — I век н. э.)
 литературу поздней античности (I—III века), представленную Сенекой, Петронием, Федром, Луканом, Марциалом, Ювеналом, Апулеем.

Переход к средневековью 
В эти века происходит постепенный переход к средневековью. Евангелия, созданные в I веке, знаменуют полный мировоззренческий перелом, предвестник качественно нового мироощущения и культуры. В последующие века латинский язык остается языком церкви. На варварских землях, принадлежавших Западной Римской империи, латинский язык существенно влияет на формирование молодых национальных языков: так называемых романских — итальянского, французского, испанского, румынского и др. и значительно в меньшей степени на формирование германских — английского, немецкого и др., которые наследуют от латинского написания букв (латиницу). На этих землях распространяется влияние римско-католической церкви.

Античность и Россия 
Славянские земли оказались преимущественно под культурным влиянием Византии (унаследовавшая земли Восточной Римской империи), в частности переняли у неё православное христианство и написание букв в соответствии с греческим алфавитом. Антагонизм между Византией и молодыми варварскими государствами латинского происхождения перешёл в средние века, обусловив неповторимость дальнейшего культурно-исторического развития двух ареалов: западного и восточного.

См. также 
 Античная порнография
 История литературы
 Древнегреческая литература
 Древнеримская литература
 Античная культура
 Античная эстетика
 Античная философия
 Книжные утраты в Поздней Античности и «тёмных веках»

Примечания

Литература

Использованная литература 
 Гаспаров М. Л. Литература европейской античности: Введение / / История мировой литературы в 9 томах: Том 1. — М.: Наука, 1983. — 584 с. — С.: 303—311.
 Шалагинов Б. Б. Зарубежная литература от античности до начала XIX века. — М.: Академия, 2004. — 360 с. — С.: 12-16.

Рекомендуемая литература 
 Античная литература / Под редакцией А. А. Тахо-Годи. — М., 1976.
 Античная литература: Справочник / Под редакцией С. В. Семчинского. — М., 1993.
 Античная литература: Хрестоматия / Составитель А. И. Белецкий. — М., 1936; 1968.
 Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. — М., 1967.
 Парандовский Я. Мифология / Перевод с польского. — М., 1977.
 Пащенко В. И., Пащенко Н. И. Античная литература. — М.: Просвещение, 2001. — 718 с.
 Подлесная Г. Н. Мир античной литературы. — М., 1992.
 Словарь античной мифологии / Составители И. Я. Козовик, А. Д. Пономарев. — М., 1989.
 Содомора А. Живая античность. — М., 1983.
 Тронский И. М. История античной литературы. — М., 1959.

Ссылки 
 Тронский И. М. История античной литературы
 Лосев А. Ф. Античная литература
 Александр Иванович Белецкий «Античные литературы»

Античная литература в русских переводах в Интернете 
 Античная литература на сайте История Древнего Рима
 Источники на сайте Συμπόσιον
 Библиотека источников на сайте XLegio
 Сайт Девять лириков
 Античная литература в Библиотека Annales
 Античная литература, поэзия и философия в Библиотеке Мошкова